A DMZ rövidítés jelentheti a következőket:
 Demilitarizált zóna (informatika)
 Demilitarizált övezet